

Astronomia
 Cratere Wexler – cratere lunare

Geografia
 Monte Wexler – montagna antartica situata a nord-nordovest del Monte Kaplan

Persone
 Eleonora Wexler – attrice argentina
 Haskell Wexler – direttore della fotografia statunitense
 Jerry Wexler – giornalista e produttore discografico statunitense
 Milton Wexler – psicoanalista statunitense
 Robert Wexler – politico e avvocato statunitense
 Tanya Wexler – regista statunitense